Příjmení Kahovec nosí více různých osobností :

Jaroslav Kahovec – český chemik
Karel Kahovec (1946) – český kytarista a zpěvák, bratr Vlasty
Václav Kahovec – český stíhací letec za 1. světové války
Vlasta Kahovcová (1944) – česká zpěvačka a výtvarnice, sestra Karla